Ochi de urs se poate referi la:
 „Ochi de urs”, o nuvelă scrisă de Mihail Sadoveanu
 Ochi de urs, ecranizarea nuvelei lui Sadoveanu, regizată în 1983 de Stere Gulea